The Homecoming – film del 1912 prodotto dalla Eclair American
 Il ritorno a casa (The Homecoming) – opera teatrale di Harold Pinter del 1964
 Ritorno a casa (The Homecoming) – film del 1973 diretto da Peter Hall